Le Portail de l’énergie non polluante du Canada est un site Web de renommée internationale qui permet le partage des informations sur la technologie liée à l’énergie écologique. 

Il a été mis sur pied en 2003 par CanmetÉNERGIE à Ressources naturelles Canada et Industrie Canada.

Objet du portail 

Le portail, qui a fait récemment l’objet d’une mise à jour pour mieux répondre aux besoins des clients, vise à informer les Canadiens et les étrangers au sujet de l’expertise canadienne en matière d’énergie écologique et de changements climatiques, de même qu’au sujet du secteur canadien innovant de la production écologique de l’énergie.  Avec la croissance rapide et le niveau technique élevé du secteur de la production écologique de l’énergie qui doit fournir à l’échelle mondiale des solutions pour contrer les changements climatiques, la nécessité de pouvoir compter sur une telle ressource n’a jamais été aussi grande.

Le Portail de l’énergie non polluante du Canada vient renforcer les liens et les activités de communication entre les personnes, les instituts, ainsi que les intervenants de l’industrie et du gouvernement.  Il contribue ainsi à accélérer et à promouvoir la commercialisation et les transferts technologiques d’éléments liés à la réduction des émissions polluantes et à la production écologique de l’énergie.

En faisant la promotion active des entreprises canadiennes et de leurs compétences auprès des sociétés, des investisseurs et des gouvernements de l’étranger, le Portail de l’énergie non polluante du Canada démontre l’importance du secteur canadien de la production écologique de l’énergie, en plus de faire la description des principales recherches axées sur l’innovation qui se font au pays et dans le monde.

Liens avec le monde 

À l’échelle mondiale, le Portail de l’énergie non polluante du Canada donne aux organismes internationaux la possibilité de présenter leurs options et leurs compétences servant à contrer les changements climatiques, en plus de leur fournir un accès au secteur canadien de la production écologique de l’énergie en pleine croissance.

Technologie liée à l’énergie écologique 

Le Portail de l’énergie non polluante du Canada offre un répertoire exhaustif de plus de 1 100 entreprises canadiennes de technologie qui sont à la fine pointe de plusieurs domaines clés, et notamment de ce qui suit :
 les carburants avancés ;
 les systèmes de bâtiments dans les secteurs résidentiel et commercial ;
 les réseaux d’énergie de quartier ;
 les techniques renouvelables de production de l’électricité ;
 les systèmes de bioénergie ;
 la technologie liée aux transports ;
 la technologie liée aux combustibles fossiles non polluants ;
 les systèmes énergétiques industriels ;
 les infrastructures énergétiques 
 les techniques d’assainissement de l'air ;
 les services de consultation et d’ingénierie ;
 la modélisation informatique.

Promotion de l’énergie écologique 

Le Portail de l’énergie non polluante du Canada donne également des informations à jour concernant les activités qui se tiennent à l’échelle nationale et internationale, cela par région ou par pays.  C’est ainsi que l’on peut prendre conna², des rencontres, des colloques et des ateliers portant sur la technologie liée aux changements climatiques et à l’énergie écologique.

Voir aussi

Liens externes 
 Le Portail de l'énergie non polluante du Canada
 Ressources naturelles Canada
 Industrie Canada
 CanmetÉNERGIE

Site web canadien